

Historia 
C3ntro Telecom nace en 1994 como uno de los pioneros ISP en México; posteriormente agrega los servicios VOIP y para el año 1999, ya contaba con más de 300 POPs en ciudades más importantes de México. Actualmente es un Carrier de clase mundial con más de 29 años de experiencia apostando por la innovación tecnológica como motor de cambio y se ha trasformado en un Service Provider con relación comercial como socios de negocio de las marcas y fabricantes más importante de la industria.

Es un operador mexicano de soluciones en telecomunicación con presencia en México, sus oficinas corporativas se encuentran en Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara con atención en otros estados, también cuenta con oficinas en Estados Unidos (Houston, TX.) Ofrece soluciones empresariales de voz, datos y video gestionadas desde la nube. A través de sus servicios integrados se convierte en un único punto de contacto para las necesidades de comunicación y tecnología. Cuenta con servicios integrales de comunicaciones unificadas, videoconferencia, mensajería SMS, Servicios nube y conectividad, productividad empresarial, adopción, internet de alta capacidad, ciberseguridad y software para centros de contacto ofrecidos como servicios administrados para ser un “One stop Shop”.

Unidades de negocio

Infraestructura tecnológica 

Cuenta con rutas de la mejor fibra óptica tendida en las ciudades más importantes del país, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Monterrey y Cancún. Así como en parques industriales y una de las principales largas distancias de México a Querétaro. Sus servicios de Infraestructura están diseñados a nivel carrier class y son operados con su propia red de fibra óptica de telecomunicaciones, la cual es la más avanzada y consistente de México. Una fibra óptica que garantiza la mejor conectividad de datos.

Proporciona a sus clientes los mejores servicios de conectividad sobre fibra óptica, con amplia cobertura de red y gran capilaridad ya que cuenta con la mejor red de transporte de datos con gran ancho de banda que permite brindar circuitos de capacidad extremo a extremo de forma ágil y segura. Ver más

Global Carrier 

Ofrece servicios nacionales e internacionales de terminación de voz a los operadores más grandes del mundo. Durante más de 29 años se ha dedicado a dar servicios de alta calidad con tarifas competitivas. Hoy, con más de 300 interconexiones y alianzas estratégicas alrededor del mundo, se ha establecido como uno de los carriers más innovadores y confiables en la industria a nivel mundial. Ver más

Mexican Carrier 

Servicios orientados a las empresas como Service Provider en pro de la transformación digital; cuenta con diferentes soluciones alineadas a las necesidades actuales de las empresas, en donde trabaja con los mejores fabricantes de tecnología como socios de negocio soportado por especialistas de producto dentro de C3ntro Ver más

Soluciones Mexican Carrier

Comunicaciones Unificadas 
Comunicación colaborativa y movilidad que proporciona diversos servicios como voz y telefonía, mensajería Instantánea, movilidad, administración de red, colaboración, Firewall, Wifi y Videoconferencia en plataformas administradas. Algunos de sus socios de negocio: Cisco, Microsoft, Zoom.

Soluciones audiovisuales y de videoconferencia 
Sin importar la distancia, las plataformas de videoconferencia juegan un rol crucial aumentando la productividad y colaboración en las empresas por lo que C3ntro ofrece soluciones de videoconferencia como salas de videoconferencia y colaboración, licenciamiento e infraestructura en la nube junto con el equipamiento como pantallas interactivas, proyectores, micrófonos, videowalls, pantalla led y software de reserva de salas. Algunos de sus socios de negocio: Logitech, Poly, Jabra, Neat, DTen entre otros.

Productividad empresarial 
Soluciones empresariales para la oficina moderna con servicios administrados y licencias empresariales que incluyen desde aplicaciones, telefonía empresarial, colaboración y seguridad como Azure. El compromiso de C3ntro es la adopción de las nuevas tecnologías en los entornos de trabajo por lo que además de brindar estas soluciones, ofrece el servicio de customer success en donde se comparten las mejores prácticas en el uso de las mismas.

SMS Masivos y omnicanalidad 
Como proveedor de SMS, ayuda a enviar mensajes de manera directa al consumidor final con un porcentaje de lectura del 99%. Viendo que estas soluciones tienen gran potencial, crece esta área con una capacidad de envíos de más de 50,000 mensajes agregando los servicios de omnicanalidad con lo cual se puede atender a una misma persona desde diferentes medios de comunicación con plataformas como WhatsApp, Facebook, Telegram entre otros con el uso de inteligencia artificial y bots.

Cloud connectivity y enlaces a Data Centers 
Pionero desde hace más de 10 años, C3ntro integra la solución de conectividad directa y privada al ambiente cloud y multicloud para brindar mayor seguridad a sus clientes y mantener los datos sin pasar por la nube pública.  Además, cuenta con la solución de Data Center Interconnect en donde a través de una red de fibra de última generación conecta a los principales data centers de USA y Latam teniendo como socios de negocio a Equinix, Kio, Triara entre otros.(1)

Ciberseguridad 
Para proteger los activos más importantes de una empresa, C3ntro ofrece soluciones de ciberseguridad donde sobresalen los servicios de seguridad perimetral, endpoint, SASE, antispam y consultorías de manera administrada  para proteger la información de las empresas, es socios de negocios de empresa líderes como Fortinet, Palo Alto, Barracuda entre otros.

SDWan 
Soluciones WAN definidas por software, administrada en la nube, que permite afrontar los retos de las WAN tradicionales con conexiones de Internet,  MPLS, Lan to Lan convencional de banda ancha de los líderes de la industria como Cisco, Fortinet, Versa, Ngena entre otros.

Fibra óptica de última generación 
Cuenta con más de 1,700 km construidos de fibra óptica que pasa por las principales ciudades de México, por lo que C3ntro puede ofrecer redes de fibra óptica de alta capacidad garantizando una infraestructura estable con un ancho de banda simétrico garantizado a las empresa, edificios acometidos y parques industriales.(2)

Actualidad 
Actualmente es una empresa con más de 500 colaboradores, 5 oficinas, 25 data centers y más 700 clientes satisfechos.

Su experiencia en soluciones empresariales y sus alianzas tecnológicas lo respaldan para brindar todo lo necesario para lograr la transformación digital, ambientes inteligentes de trabajo y experiencias de colaboración plenas.

Enlaces externos 
C3ntro.com

Referencias 

Tecnología
Empresas
Fibra óptica
Telecomunicaciones en América
Telecomunicaciones
Mexicanas
Empresas de México
__FORZAR_TDC__
